Hrádek Rohy stával mezi obcemi Skřinářov a Heřmanov.

Historie 
Hrádek Rohy patří mezi objekty, o kterých nemáme žádné informace nebo jen malé útržky. Vznikl pravděpodobně v první polovině 14. století a jeho majiteli pravděpodobně byli bratři Bohuněk z Rohů a Ješek Rohovec, kteří roku 1366 koupili lán ve Vilémovicích. Roku 1406 je zmiňován Ješek z Rohova (s manželkou Ofkou). Hrádek nejspíše zanikl za husitských válek. Je ale možné, že byl opuštěn již dříve.

Popis 
Středověké tvrziště bylo objeveno v roce 1999. Jde o motte tj. věžovitou tvrz na umělém pahorku s ochranným vodním příkopem. Tvrziště má půdorys čtverce, který je obklopen příkopem a nevelkým valem. Pahorek má výšku 2,8 až 3,5 m. Délka příkopu po všech stranách je v rozmezí 9–10 m. V jižním, východním a severním příkopu je voda, která odtéká stružkou do potoka Halda.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Obrazová galerie

 Rohy na hrady.cz

Zaniklé hrady v okrese Žďár nad Sázavou
Skřinářov
Heřmanov (okres Žďár nad Sázavou)
Hrady v Křižanovské vrchovině